Plaatsen in de Verenigde Staten
 Goldfield (Iowa)
 Goldfield (Nevada)

 Overige betekenissen
 Goldfield (sigarettenmerk)